Horváth Éva (1905–?) színésznő
 Horváth Éva (1960) jelmez- és díszlettervező
 Horváth Éva (1978) modell, szépségkirálynő, műsorvezető